Utricularia longeciliata  — многолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик Южной Америки, где распространён в Бразилии, Колумбии, Гайане, Суринаме и Венесуэле. Произрастет в сырых песчаных почвах на высоте до 1400 метров над уровнем моря. Цветёт в течение всего года. Вид описан Альфонсом Декандолем в 1844 году.

Классификация 
Вид Utricularia longeciliata входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
  

Пузырчатковые
Флора Южной Америки
Хищные растения
Эндемики Южной Америки